Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Brasil Tennis Cup 2014. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 22. bis 24. Februar 2014 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Florianópolis